Antonio Barrios (allenatore) – allenatore spagnolo
 Antonio Barrios (attore) – attore italiano